Futbol Kluby Okzjetpes (, Futbol Kluby Ertis), känd under förkortningarna Okzjetpes Köksjetau eller Okzjetpes, är en professionell fotbollsklubb från Köksjetau i Kazakstan.

Laget grundades 1957, och gick då under namnet Torpedo.

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 
  Georgas Freidgeimas, 2017
  David Lorija

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 1965